Eine Zweipunktmessung kann sein:
 Erstellung einer linearen Funktion anhand zweier Messwertpaare
Zweipunktkalibrierung
Bestimmung des Funktionsterms einer linearen Funktion
(Oberflächen-)Widerstandsmessung oder Strommessung mittels Shunt mit lediglich zwei Messpunkten im Unterschied zur präziseren Vierleitermessung bzw. der Vier-Punkt-Methode
die Durchmesserbestimmung eines Innenloches anhand zweier sich gegenüberliegender Punkte, z. B. mittels Innenmeßschraube im Unterschied zur präziseren Dreipunktmessung